Горишний — фамилия и топоним:

Фамилия 
Существует вариант написания фамилии — Горишный.
 Горишний, Василий Акимович — Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант.
 Горишний, Василий Михайлович — советский деятель из представителей рабочего класса, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Горишний, Дмитрий Павлович — Герой Советского Союза, старший сержант.

Топоним
 Горишний — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.